

Беларусь 
 Абрамы — деревня, Нарочский сельсовет Мядельского района Минской области
 Абрамы — деревня, Сырмежский сельсовет Мядельского района Минской области